Il tabellone di doppio del Brasilia Challenger 1 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Nelson Aerts e Fernando Roese (tds n. 3). In finale hanno sconfitto Simone Colombo e César Kist (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di Serie

  Luiz Mattar /  Cássio Motta (primo turno)
  Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (semifinali)

  Nelson Aerts /  Fernando Roese (campioni)
  Simone Colombo /  César Kist (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Brasilia Challenger 1990